Il Parco San Paolo è un rione del quartiere Fuorigrotta, situato tra lo Stadio Diego Armando Maradona e il complesso universitario Monte Sant'Angelo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Viabilità e trasporti

Strade 
Il Parco San Paolo è ben collegato all'uscita di Fuorigrotta della Tangenziale di Napoli.

Ferrovie 
In futuro la zona sarà servita dalla Stazione di Parco San Paolo della Linea 7 del servizio ferroviario metropolitano di Napoli.

Note

Borgate e rioni di Napoli
Zone di Napoli